Magomedov (en russe : Магомедов) est un patronyme très répandu chez les musulmans de la fédération de Russie (notamment chez les Daghestanais) ; il dérive du prénom Magomed (Магомед), qui est chez les musulmans du Caucase l'équivalent du prénom arabe Muhammad, et signifie « Fils de Magomed ».

Patronyme 

  (né en 1989), footballeur russe ;
  (né en 1968), judoka moldave ;
  (né en 1992), boxeur russe ;
  (né en 1997), footballeur russe ;
  (1994–2015), footballeur russe ;
 Hasbulla Magomedov (né en 2002), sportif de combat et influenceur russe ;
  (né en 1980), footballeur russe ;
  (né en 1991), lutteur russe ; 
 Jamaladdin Magomedov (né en 1989), lutteur azerbaïdjanais ;
 Khadzhimurat Magomedov (né en 1974), lutteur russe ;
  (né en 1982), kickboxeur russe ; 
 Magomedali Magomedov (né en 1993), footballeur russe ;
  (né en 1930), président du Daghestan de 1987 à 2006 ;
 Magomedsalam Magomedov (né en 1964), président du Daghestan de 2010 à 2013, fils du précédent ;
 Murad Magomedov (né en 1973), footballeur russo-israélien ;
 Oumalat Magomedov (1979–2009), islamiste opérant au Daghestan ;
 , boxeur biélorusse ;
 Rashid Magomedov (né en 1997), footballeur russe ;
  (né en 1984), sportif de combat russe ;
  (né en 1986), sportif de combat russe ;
 Shamil Magomedov (né en 1987), joueur de rugby russe ;
 Seïfoulla Magomedov (né en 1983), taekwondoïste russe ;
  (né en 1990), kickboxeur russe ;
  (né en 1986), footballeur russe ;
  (né en 1968), homme d'affaires russe.

Nom de famille composé 
 Kamal Khan-Magomedov (né en 1986), judoka russe ;
  (né en 1987), footballeur russe.

Patronyme russe